Алексе́й Одинцо́в:

 Одинцов, Алексей Алексеевич (1803—1886) — генерал от инфантерии, Нижегородский военный губернатор.
 Одинцов, Алексей Николаевич (1866 — после 1917) — генерал-майор флота, последний командир Бакинского порта Российской империи.